Tümpel bezeichnet:
 Tümpel, kleines stehendes Gewässer

Tümpel ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Tümpel (1944–2017), deutsche Kunsthistorikerin
 Christian Tümpel (1937–2009), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Karl Tümpel (1855–1940), deutscher Gymnasiallehrer, Klassischer Philologe und Historiker
 Wilhelm Tümpel (1855–1915), deutscher ev-luth. Pfarrer, Herausgeber und Hymnologe
 Wolfgang Tümpel (1903–1978), deutscher Bauhaus-Designer, Goldschmied und Hochschullehrer